Patrice Lerochereuil est un artiste franco-américain né à Juilley (France) en 1957.

Biographie 
Après avoir suivi des cours a l'école des Beaux-Arts de Caen, il obtient le diplôme national supérieur d'expression plastique en 1983. Il séjourne ensuite à Berlin (Allemagne), puis à Barcelone (Espagne), après avoir obtenu une bourse de l'Office franco-allemand pour la jeunesse puis du ministère de la culture.

Il rencontre pendant cette période beaucoup d'artistes du mouvement Fluxus, (Dieter Roth, Vostell...) dont il se sent proche dans l'esprit. Il participe à de nombreuses expositions, manifestations, performances en France et a l'étranger et fait partie de l'exposition « Germination » en 1982 (Paris et Berlin), « École des Beaux-Arts en Europe » (Musée d'Art moderne de Strasbourg), puis en 1987 « Les Peintres à suivre », exposition organisée par la revue d'art Eighty. Il est invite à la revue parlée au centre Georges Pompidou. En 1989, il part s'installer à New York et participe à de nombreuses expositions de groupe (Emily Harvey Gallery, O.K Harris, Landau gallery, etc.). Il réalise ensuite deux expositions personnelles à la galerie "Bruno Facchetti" en 2001 et 2003. Plusieurs articles ont été écrits sur son activité, (L'acte pour l'art, d'Arnaud Labelle-Rojoux, etc.). Son travail est une prolifération multi-médiatique où se côtoient dessins, peintures, installations, performances, vidéos, écritures et sons.

Artiste contemporain français
Artiste contemporain américain
Naissance en 1957